Mass. — сокращение, используемое в литературе для обозначения авторства названия ботанического таксона. Оно может использоваться для следующих учёных:
 А. Б. Массалонго (1824—1860; общепринятое сокращение — A.Massal.);
 К. Б. Массалонго (1852—1928; общепринятое сокращение — C.Massal.);
 Дж. Э. Масси (1850—1917; общепринятое сокращение — Massee).